Johann Günther Bach puede hacer referencia a:

 Johann Günther Bach (1653-1683), organista y lutista alemán.
 Johann Günther Bach (1703-1756), tenor y viola alemán.